Okręty US Navy o nazwie USS "McDougal", pochodzącej od Davida Stocktona McDougala:

Pierwszy "McDougal" (DD-54) był niszczycielem typu O'Brien, który wszedł do służby w 1914, brał udział w działaniach I wojny światowej. Został wycofany ze służby w 1922 i przekazany Coast Guard. Złomowany w 1934.
Drugi "McDougal" (DD-358/AG-126) był niszczycielem typu Porter, który wszedł do służby w 1936, brał udział w działaniach II wojny światowej i został wycofany w 1946.

McDougal